Juri Trutnew ist der Name folgender Personen:

* Juri Alexejewitsch Trutnew (1927–2021), sowjetisch-russischer Physiker
 Juri Petrowitsch Trutnew (* 1956), russischer Politiker